Базофилия (от  основание и  — дружба, любовь, склонность) — химическое сродство к основаниям, в том числе, к осно́вным красителям. 
Базофилией в гистологии называют способность клеточных структур окрашиваться основными (щелочными) красителями (азуром, пиронином, гематоксилином и др.), обусловленная кислотными свойствами окрашивающихся компонентов клетки, главным образом нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Повышение базофилии клетки обычно свидетельствует о происходящем в ней интенсивном белковом синтезе. Базофилия свойственна растущим, регенерирующим, опухолевым тканям. Используется для различения клеток крови (см. базофилы), анализа клеток передней доли гипофиза, островковой ткани поджелудочной железы и.т.д.

См. также 
 Окраска гематоксилином и эозином
 Окраска по Романовскому — Гимзе

Литература 
 

Окрашивание микроскопических препаратов
Микробиология
Гистология
Гематология